Alexandra Danilova – ballerina e docente russa naturalizzata statunitense
 Elena Danilova – calciatrice russa
 Ol'ga Danilova – ex fondista russa
 Pelageja Danilova – ginnasta sovietica naturalizzata russa
 Tamara Danilova – ex discobola sovietica